Курголово — название населённых пунктов в России:

 Курголово — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Курголово — посёлок в Кингисеппском районе Ленинградской области.